Алексей Пещуров: Пещуров, Алексей Алексеевич (1834—1891) — российский флотоводец, мореплаватель, государственный деятель, адмирал, главный командир Черноморского флота.
 Пещуров, Алексей Никитич (1779—1849) — витебский и псковский гражданский губернатор, сенатор.